Intrusion steht für:
 Intrusion (Geologie), Eindringen von fließfähigem Material in bereits existierende Gesteinskörper
 Intrusion (Psychologie), Wiedererinnern an traumatische Erlebnisse
 Intrusion Detection System, Eindringen in ein Computersystem
 Intrusion, Kunststoffverarbeitungsverfahren, siehe Verwertung von Kunststoffabfällen #Intrusion
 Intrusion (Eindrücken) eines Zahnes in das Zahnfach (Alveole) bei einem Frontzahntrauma, siehe Frontzahntrauma #Luxation

Siehe auch:
 Intrusion Lake
 Intruder
 Invasion